Satz von Segre steht für folgende mathematische Lehrsätze:

 Satz von Segre (Diophantische Approximation) in der Zahlentheorie
 Satz von Segre (Projektive Geometrie)